est la formule brute de plusieurs isomères.

 acide chorismique, numéro CAS 
 acide préphénique, numéro CAS 
 acide 2,2'-[1,4-phénylènebis(oxy)]bis-acétique, numéro CAS 
 acide 3,4-diméthoxy-1,2-benzènedicarboxylique, numéro CAS 
 acide 4,6-diméthoxy-1,3-benzènedicarboxylique, numéro CAS 
 acide 2,6-diméthoxy-1,4-benzènedicarboxylique, numéro CAS 
 acide 2,5-dihydroxy-1,4-benzènediacétique, numéro CAS 
 acide 2,4-dihydroxy-6-(1-hydroxy-2-oxopropyl)-benzoïque, numéro CAS 
 acide 6,7-diméthoxy-1,3-benzodioxole-5-carboxylique, numéro CAS